Le tournoi de tennis de Sopot 2007 s'est déroulé du 30 juillet au 5 août et a été remporté par l'Espagnol Tommy Robredo.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site officiel de l'ATP

Tennis masculin en 2007
ATP 2007
Sport en Pologne en 2007
Tennis en juillet 2007
Tennis en août 2007